On the Street Where You Live  is een album van het Britse jazz-rock trio John Greaves, Marcel Ballot en Patrice Meyer.

Tracklist
I wish You Love, Que Reste-t-il de nos Amours ?
My Funny Valentine
She's Funny that Way
All the Things You are
On A Slow Boat to China
I've grown accustomed to her Face
In a Shanty in Old Shanty Town
Skylark
It's only a Paper Moon
Cry me a River
The Glow Worm
Over the Rainbow
On the Street where You Live
Fly me to the Moon
My Favorite Things
I'll be seeing You
The Whiffenpoof Song

Bezetting
John Greaves - zang
Marcel Ballot - piano
Patrice Meyer - gitaar

Muziekalbum van John Greaves
Muziekalbum uit 2001